Венкель () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Альткирш, кантон Альткирш. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Феррет (округ Альткирш).

Площадь коммуны — 7,87 км², население — 382 человека (2006) с тенденцией к стабилизации: 331 человек (2012), плотность населения — 42,1 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 338 человек, а в 2012 году — 331 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 214 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 164 были экономически активными, 50 — неактивными (показатель активности 76,6 %, в 1999 году — 68,6 %). Из 164 активных трудоспособных жителей работал 151 человек (84 мужчины и 67 женщин), 13 числились безработными (5 мужчин и 8 женщин). Среди 50 трудоспособных неактивных граждан 14 были учениками либо студентами, 14 — пенсионерами, а ещё 22 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 151 облагаемое налогом домохозяйство, в котором проживало 335 человек. При этом медиана доходов составила 24930 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки